Чемпионат мира по дзюдо 2001 года прошёл 26-29 июля в Мюнхене (Германия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Competition Results — 2001 World Judo Championships

Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Июль 2001 года
Международные соревнования по дзюдо в Германии
Чемпионаты мира в Германии